Рыбалтовский — русская фамилия. Женский вариант — Рыбалтовская.

Известные носители 
 Рыбалтовский, Александр Юльевич (1887—1919) — начальник штаба Кронштадтской крепости, расстрелян в 1919 году по подозрению в участии в подготовке восстания на форте «Красная Горка».
 Рыбалтовский, Николай Юльевич (1896—1967 или 1969) — советский военно-морской деятель, профессор.